Aalst steht für:

 Aalst, eine Stadt in der Provinz Ostflandern, Belgien
 Aalst (Zaltbommel), einen Ortsteil der Gemeinde Zaltbommel, Provinz Gelderland, Niederlande

Aalst ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Johannes Karel van Aalst (1866–1939), niederländischer Bankier und 1913–1934 Vorstandsvorsitzender der Niederländischen Handelsgesellschaft
 Marinus van Aalst (* 1947), niederländischer Bildhauer, Objekt- und Installationskünstler
 Wil van der Aalst (* 1966), niederländischer Informatiker

Siehe auch:
 Aelst
 Alst (Begriffsklärung)